Jiaohe ist

die Ruinenstadt Jiaohe bzw. altuigurisch-mongolisch Yar-Khoto (chin. Ya'erhu gucheng 雅尔湖故城) auf dem Gebiet der Stadt Turfan in Xinjiang, China, siehe Jiaohe (Ruinenstadt);
die kreisfreie Stadt Jiaohe im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Jilin in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Jiaohe (Jilin).